Miejscowości w USA:
 Mount Calm – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hill
Gminy w USA:
 Mount Calm (ang. Mount Calm Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Fulton